Список игроков матча всех звёзд АБА () включает в себя игроков матча всех звёзд (ASG), ежегодной показательной игры, в которой принимали участие лучшие баскетболисты Восточного и Западного дивизиона Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Каждая из команд включала в себя по пять игроков стартового состава и от пяти до семи резервистов.

Баскетболисты стартовых пятёрок на ASG АБА выбирались по итогам голосования, которое проводилось среди спортивных журналистов и телекомментаторов. Выбор игроков резервного состава сборных Востока и Запада проводился путём голосования среди главных тренеров клубов, входящих в дивизион, причём последние не могли голосовать за собственных подопечных. До 1972 года наставники могли выбирать трёх защитников, трёх форвардов и одного центрового или двух форвардов и двух центровых. С 1973 года количество запасных сократили с семи до пяти, после чего тренеры клубов стали голосовать за двух защитников, двух форвардов и одного центрового. Если какой-либо игрок не мог принять участие в матче из-за травмы или по болезни, то их заменяли другие игроки, которых назначали выбранные тренеры команд Востока и Запада, а те на вакантные места почти всегда ставили своих воспитанников. В отличие от матчей всех звёзд НБА игроки, которые по итогам голосования были выбраны на матч всех звёзд АБА, но не смогли принять в нём участие по какой-либо причине, не считались его участниками, к этой категории игроков относятся Ларри Кэннон и Арт Хейман.

Ниже приведён список участников матчей всех звёзд АБА, в нём указано не только количество включений на ASG, а также количество сыгранных матчей. Лидерами по количеству включений на звёздные матчи являются Луи Дампьер и Мел Дэниелс (по 7 игр), Джимми Джонс и Дэн Иссл выбирались по шесть раз, а Донни Фримен, Мэк Кэлвин, Артис Гилмор, Джулиус Ирвинг и Ральф Симпсон выбирались по 5 раз. Помимо того Мел Дэниелс является не только рекордсменом по количеству сыгранных матчей всех звёзд, но и по количеству включений в стартовую пятёрку (5), Артис Гилмор по этому показателю имеет такие же статистические показатели, однако все свои 5 игр он провёл в качестве игрока стартовой пятёрки.

Легенда

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 

Матчи всех звёзд АБА